Dall'inferno – singolo di Marco Mengoni del 2012
 Dall'inferno – libro di Giorgio Manganelli del 1985
 Dall'inferno EP – EP di Marco Mengoni del 2012